Бохе́нек — польське прізвище.

 Кристина Бохенек (30 червня 1953, Катовиці — 10 квітня 2010, Смоленськ) — польська політична діячка, віце-спікер Сенату Польщі, загинула в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року;
 Ян Бохенек — польський скульптор із Теребовлі.

Польські прізвища